Welzenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Welzenbacher, deutscher Radsportler
 Lois Welzenbacher (1889–1955), deutsch-österreichischer Architekt